Ола Бринхильсен (; 27 апреля 1999, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Молде».

Клубная карьера 
Бринхильсен — воспитанник клуба «Стабек». 22 октября 2017 года в матче против «Тромсё» он дебютировал в Типпелиге. 5 ноября в поединке против «Одда» Ола забил свой первый гол за «Стабек».

Международная карьера 
В 2018 году в составе юношеской сборной Норвегии Бринхильсен принял участие в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии, Финляндии и Англии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Стабек»
Игроки ФК «Молде»